Oroville ist der Name zweier Ortschaften in den Vereinigten Staaten:
 Oroville (Kalifornien), eine Ortschaft im Butte County, im US-Bundesstaat Kalifornien
 Oroville (Washington), eine Ortschaft im Okanogan County, im US-Bundesstaat Washington

Siehe auch:
 Lake Oroville
 Oroville-Staudamm
 Oroville Municipal Airport